Milorad B. Protić – astronomo serbo
 Nemanja Protić – cestista serbo
 Radoš Protić – calciatore serbo
 Stojan Protić – politico jugoslavo